Le Championnat de squash du British Open féminin 2009 est l'édition 2009 du British Open qui se déroule au National Squash Centre à Manchester du 9 au 14 septembre 2009. Rachael Grinham gagne son  Open, en battant Madeline Perry en finale. La compétition est suspendue jusqu'en 2012 pour des problèmes de sponsoring.

Têtes de série

Tableau et résultats

Premier tour de qualification

Tour final de qualification

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 British Open masculin 2009
 US Open 2009

Liens externes 

féminin 2009
Compétition de squash à Manchester
British Open féminin
Sport en Angleterre en 2009
Sport en septembre 2009